Салти́нью ()

 Салтинью (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Салтинью (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Салтинью (биологический резерват) — биологический резерват в штате Пернамбуку.